

Persone
Alessandro Minardi (1908-1988) – giornalista italiano
Andrea Minardi (1991) – karateka italiano
Gian Carlo Minardi (1947) – imprenditore italiano, fondatore della scuderia Minardi di Formula 1
Giuseppe Minardi (1928-2019) – ciclista su strada italiano
Tommaso Minardi (1787-1871) – pittore italiano

Altro
Minardi – squadra automobilistica fondata nel 1979 da Giancarlo Minardi, con sede a Faenza
Minardi PS05 – automobile monoposto sportiva di Formula 1
PalaMinardi – impianto sportivo di Ragusa, Sicilia